Bucht (niederdeutsch für „Gebogenes, Einbiegung, Krümmung“) steht für:

 Bucht, dreiseitig von höherem Gelände umschlossenes geographisches Objekt
 Bucht (Luckow), Wohnplatz in Luckow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Bucht (Tauwerk), eine Wende in einem Seilverlauf in der Seemannssprache
 spezielle Form im ÖPNV, siehe Haltestelle#Bucht 
 kurz für Balkenbucht im Schiffbau
 abgegrenzter Stallteil, regional auch für einen kleinen Stall, siehe Bucht (Tierhaltung) 
 Die Bucht, US-amerikanischer Dokumentarfilm (2009)
 Netzjargon für ebay (von engl. bay = Bucht)
 einen historischen Flurnamen in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Bucht ist der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Bucht (* 1927), schwedischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Matthias Bucht, Pseudonym von Matthias Buth (* 1951), deutscher Jurist und Schriftsteller